Castello di San Felipe – a Ferrol, Spagna
 Castello di San Felipe – a Puerto de la Cruz, Spagna
 Castello di San Felipe de Barajas – a Cartagena de Indias, Colombia
 Castello di San Felipe – a Los Escullos, Spagna
 Castello di San Felipe – a Minorca, Spagna